L'Homme traqué est un roman français de Francis Carco (1922).
 (Girl from God's Country) est un film américain de Sidney Salkow (1940).
L'Homme traqué est un film français de Robert Bibal (1947).
L'Homme traqué est une pièce de théâtre française de Pierre Dard (1954).
L'Homme traqué () est un film américain de Ray Milland (1955).
 L'Homme traqué est un film germano-ukrainien-suédois de Vladimir Saveliev (1991).
L'Homme traqué () est un téléfilm de Geoff Murphy (2000).